ФК Трепча (српски клуб), српски фудбалски клуб из северног дела Косовске Митровице
 ФК Трепча (албански клуб), албански фудбалски клуб из јужног дела Косовске Митровице
 ФК Трепча ’89, албански фудбалски клуб из јужног дела Косовске Митровице